ССЗ, аббревиатура кириллицей:
 ССЗ — сокращение (аббревиатура) предприятия судостроения судостроительного завода. Например:
 ССЗ № 190
 ССЗ № 198
 ССЗ № 199
 ССЗ № 200
 ССЗ № 340
 ССЗ № 402
 ССЗ № 820
 ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.